Symphytognathidae är en familj av spindlar. Symphytognathidae ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Symphytognathidae 45 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Symphytognathidae